Il tanio è un tubero commestibile appartenente alla famiglia delle Solanaceae, originaria del sud-est asiatico. È un alimento poco diffuso in Europa a causa del suo peculiare sapore agrodolce, ma recentemente il suo uso nelle cucine europee ha cominciato ad aumentare.

Etimologia 
Il termine tanio deriva da una particolare leggenda filippina che narra di una ragazza di nome Thanis, che si era persa in un bosco e che non trovando niente da mangiare si era cibata esclusivamente di questo particolare tubero.

Spezie